Saukkonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1905-1986), homme politique finlandais
 (né en 1955), joueur professionnel de dards finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois